Spirophorida är en ordning av svampdjur. Spirophorida ingår i klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Spirophorida 146 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Spirophorida